

Patronyme 

 Gérard Machet, aussi appelé Jean Machet, (1376 - 1448), pseudo-cardinal français du  ;

 Georges Machet (1867 - 1931), homme politique français ;

 Charles Machet (1902 - 1980), sculpteur français ;

 Dominique Machet de la Martinière (1927 - 2002), dit Dominique de La Martinière, personnalité française du monde des affaires et de la politique ;

 Jacques Machet (1923 - 2015), homme politique français ;

 Gérard Machet de La Martinière (1943 - ), dit Gérard de La Martinière, personnalité française du monde des affaires.

 Hervé Machet de La Martinière (1947 - ), dit Hervé de La Martinière, éditeur français, PDG des éditions de La Martinière

Patronyme français